Мусава может означать:
  — район и город в Нигерии.
  — исламское феминистское движение.
  (также мусауа, муссауа) — палестинский телеканал.

См. также 
 Мусават
 Мусави (значения)